Olaszország
Casasco, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Casasco d’Intelvi, település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében